Le Docteur peut faire référence à :

 Le Docteur, un personnage de la série télévisée Doctor Who ;
 Le Docteur, incarnation future ou parallèle du Docteur, jouée par Jo Martin ;
 Le Docteur, un personnage holographique de la série télévisée Star Trek: Voyager ;
 Le Docteur (The Doctor), un film américain de Randa Haines, sorti en 1991.